Označení USS Princeton neslo v historii amerického námořnictva šest plavidel:
 USS Princeton (1843), šalupa sloužící v letech 1843–1849, první parou poháněná bojová loď amerického námořnictva
 USS Princeton (1851), klipr sloužící v letech 1852–1866
 USS Princeton (PG-13), dělový člun sloužící v letech 1898–1919
 USS Princeton (CVL-23), lehká letadlová loď třídy Independence sloužící v letech 1943–1944
 USS Princeton (CV-37), letadlová loď třídy Essex sloužící v letech 1945–1970
 USS Princeton (CG-59), raketový křižník třídy Ticonderoga sloužící od roku 1989